Романс о влюблённых — советский фильм 1974 года, режиссёр Андрей Кончаловский
 Романс о влюблённых — российский фильм 2001 года